Lucas kan som auktorsförkortning betyda:

 Hippolyte Lucas (1814–1899), fransk entomolog
 Frederick Augustus Lucas (1852–1929), amerikansk zoolog (ornitolog) och museiman
 Spencer G. Lucas (nu levande), amerikansk paleontolog
 Thomas Pennington Lucas (1843-1917) skotsk-australisk naturalist

Robotskapade auktorsförkortningar